Sorvilán kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sorvilán (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Sorvilán (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar